Frank Engel (voetbaltrainer) (* 1951), Duits voetbaltrainer
 Frank Engel (politicus) (* 1975), Luxemburgs politicus
 Frank-Lorenz Engel (* 1961), Duits toneelspeler